Die Football League One 2005/06 war die zweite Spielzeit der englischen Football League One, gleichzeitig die 14. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League und 79. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde Southend United und daneben stiegen das zweitplatzierte Colchester United sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Huddersfield Town und Swansea City der fünftplatzierte FC Barnsley in die Football League Championship auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 2006/07 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Crewe Alexandra, FC Millwall und Brighton & Hove Albion die Plätze ein. Aus der Football League One mussten Hartlepool United, die Milton Keynes Dons, Swindon Town und der FC Walsall absteigen. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 2006/07 der Viertligameister Carlisle United, die dahinter rangierenden Northampton Town und Leyton Orient sowie der Play-off-Sieger Cheltenham Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Football League Championship

Torschützenliste

Weblinks 
 England 2005-06 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

2005/06
Fußballsaison 2005/06